Серена Уильямс — победительница турнира. В полуфинале ею переиграна прошлогодняя чемпионка: Агнешка Радваньская.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  'Серена Уильямс (Титул)
  Виктория Азаренко (Отказ)  Мария Шарапова (Финал)  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд, отказ)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Доминика Цибулкова (Четвёртый раунд)
  Мария Кириленко (Третий раунд)
  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Слоан Стивенс (Четвёртый раунд)

<li> Луция Шафаржова (Второй раунд)
<li> Екатерина Макарова (Второй раунд)
<li> Винус Уильямс (Третий раунд, отказ)
<li> Карла Суарес Наварро (Третий раунд)
<li> Клара Закопалова (Четвёртый раунд)
<li> Елена Янкович (Полуфинал)
<li> Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
<li> Юлия Гёргес (Второй раунд)
<li> Варвара Лепченко (Третий раунд)
<li> Тамира Пашек (Второй раунд)
<li> Мона Бартель (Второй раунд)
<li> Сорана Кырстя (Четвёртый раунд)
<li> Елена Веснина (Третий раунд)
<li> Кирстен Флипкенс (Четвертьфинал)
<li> Янина Викмайер (Второй раунд)
<li> Ализе Корне (Четвёртый раунд)''

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Sony Open Tennis 2013